Alhóndiga (edifício) — designação de antigos estabelecimentos onde se comprava, vendia e armazenavam cereais e outros bens alimentares

Alhóndiga (município) —  na província de Guadalajara, Castela-Mancha, Espanha

Alhóndiga (Bilbau) — antigo armazém de vinhos transformado em centro cultural, no norte de Espanha